Наранхал има више значења:

 Наранхал (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Наранхал (Чанал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Наранхал (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Наранхал (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Наранхал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхал (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхал (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Наранхал (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Наранхал (Наранхал, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику